Søren Friis kan henvise til:

 Søren Friis (fodboldspiller) - en dansk fodboldspiller
 Søren Friis (trommeslager) - en dansk trommeslager